Арбе́н Байрактара́й (; род. 29 января 1973, Косово) — французский актёр.

Биография 
Арбен Байрактарай родился 29 января 1973 года в Косове (в составе тогдашней СФРЮ) в семье албанского происхождения.

Карьера 
Арбен начал свою актёрскую карьеру в 1996 году. Байрактарай дебютировал в кино в 2000 году, сыграв роль в фильме «Механизм женщин». В 2007—2010 года он сыграл Антонина Долохова в двух фильмах о Гарри Поттере — «Гарри Поттер и Орден Феникса» (2007) и «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 1». Всего он сыграл в 35-ти фильмах и телесериалах.

Избранная фильмография

Ссылки